Bureå kan syfta på:

 Bureå socken – socken i Västerbotten
 Bureå landskommun –  en tidigare kommun i Västerbottens län 1914–1966
 Bureå municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Bureå landskommun 1934–1959
 Bureå församling – en församling i Skellefte kontrakt i Luleå stift 1922–
 Bureå kyrka – en kyrkobyggnad i Bureå
 Bureå – en tätort i Skellefteå kommun
 Bureå distrikt – ett distrikt i Skellefteå kommun och Västerbottens län 2016–